Aritmija, naziv za nenormalni srčani ritam.
Aritmija (album), album sastava Vatra.